Итапева (порт. Itapeva) — топоним.

 Итапева — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Итапева — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Итапева — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.